Uefa Europa League 2014/2015 är den sjätte säsongen av turneringen sedan den bytte namn från Uefacupen. Turneringen inleddes den 1 juli 2014 med de första matcherna i den första kvalrundan och avslutas med sista matchen i turneringen som spelas den 27 maj 2015 på Nationalstadion i Warszawa i Polen.

Kvalomgångar

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Playoff

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final